't Broek (Nijmegen), een wijk in het midden van het stadsdeel Lindenholt in Nijmegen
 't Broek (Mierlo), een gehucht en een beschermd dorpsgezicht van Mierlo in de gemeente Geldrop-Mierlo

Zie ook 
 Broek (doorverwijspagina)
 Het Broek (doorverwijspagina)